Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 831-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
–Solymár–Pilisszentiván
 831-es busz (2013–2018)megszűnt
Solymár–Pilisvörösvár–Pilisszántó
 831-es busz